Valérie est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Valérie est un prénom féminin courant.

Valérie peut être aussi un patronyme.

Saintes chrétiennes 
 Voir

Littérature 

 Valérie, romans de Beate Barbara Juliane von Kruedener.

Quelques personnalités portant ce prénom 
 Valérie Benguigui (1961-2013), actrice française.
 Valérie Crunchant, une comédienne née à Évry.
 Valérie Damidot, une animatrice TV française ("D&CO").
 Valérie Lemercier, une actrice française née à Dieppe.
 Valérie Nicolas (née en 1975), une joueuse de handball.
 Valerie Plame, une espionne américaine identifiée lors de l'affaire Plame.
 Valerie Simpson, une chanteuse newyorkaise.
 Valerie Solanas, une intellectuelle féministe qui tenta de tuer Andy Warhol.
 Valérie Payet, une animatrice TV française.
 Valérie Bègue, Miss France 2008.
 Valérie Benaïm, animatrice TV française.
 Valérie Pécresse, femme politique française.

Toponyme 
 La Valérie était une province romaine créée par Dioclétien en Illyrie.
  est une localité californienne.

Cinéma 
 Valerie est un film de Gerd Oswald réalisé en 1957 ;
 Valérie est un film de Denis Héroux réalisé en 1968.

Télévision 
 Valérie est une série télévisée diffusée en 1974.
 Valérie est une série télévisée américaine diffusée de  à .

Musique 
 Valerie est un collectif musical originaire de Nantes ;
 Valerie est une chanson de Steve Winwood sortie en 1982 ;
 Valerie est le titre d'une chanson de The Zutons en 2006, reprise par Mark Ronson et Amy Winehouse.
 Valerie's Garten, un girl group allemand.

Voir aussi 
 Les pages Wikipedia commençant par Valérie
 Les pages Wikipedia commençant par Valerie

Homonymie de titre